Bürkle (oder Buerkle; engl. Burkle) ist ein Familienname.

Verbreitung 
Die folgenden Abschnitte zeigen das Vorkommen des Familiennamens Bürkle im deutschen Sprachraum auf die Landkreise bezogen.

Deutschland 
 Papenburg
 Calw
 Enzkreis
 Frankfurt am Main
 Freudenstadt
 Karlsruhe
 Ludwigsburg
 Mäuerach
 Ortenaukreis
 Pforzheim
 Rems-Murr-Kreis (Deutschlands größtes Vorkommen mit 261 Namensträgern)
 Stuttgart
 Wolfsburg
 Zollernalbkreis

Österreich 
 Baden
 Bludenz
 Bregenz
 Innsbruck
 Innsbruck-Land
 Kufstein
 Salzburg
 Wien
 Zell am See

Schweiz 
 Baden
 Basel-Umland
 Goldach
 Kriens
 Luzern
 Neftenbach
 Regensdorf
 Widnau
 Zürich

Namensträger 
 Adam Bürkle (1825–1896), deutscher Auswanderer und Stadtgründer
 Albrecht Bürkle (1916–1963), deutscher Herausgeber und Verlagsleiter
 Alexander Bürkle (* 1957), deutscher Toxikologe, Lehrstuhl Molekulare Toxikologie an der Universität Konstanz
 Ann Marie Buerkle (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Barbara Bürkle (* 1979), deutsche Jazzsängerin
 Bettina Bürkle (* 1961), bildende Künstlerin
 Brigitte Bürkle (* 1963), deutsche Betriebswirtschaftlerin
 Carl Bürkle (1890-1960), deutscher Orgelbauer
 Dick Buerkle (1947–2020), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Franz-Xaver Bürkle (* 1948), deutscher Koch
 Fritz Bürkle (1919–2013), deutscher Wasserbauingenieur
 Gerhard Bürkle (* 1944), deutscher Diplom-Kaufmann und Senator (Bayern)
 Hans Bürkle (1919–1993), österreichischer Politiker
 Hans Bürkle (Autor) (* 1946), deutscher Unternehmensberater und Fachbuch-Autor
 Heinrich Bürkle de la Camp (1895–1974), deutscher Mediziner und Militärarzt im Rang eines Generalarztes
 Hermann Bürkle (1884–1914), ein deutscher Fußballtorwart
 Horst Bürkle (1925–2015), deutscher Religionswissenschaftler
 Horst Dieter Bürkle (* 1934), freischaffender Künstler im Bereich audio-visueller Medien
 J. Christoph Bürkle (Johann Christoph Bürkle; * 1954), deutscher Kunsthistoriker, Architekturkritiker, Autor und Verleger
 Jens Bürkle (* 1980), deutscher Handballspieler
 Johann Martin Bürkle (1832–1916), deutsch-amerikanischer evangelischer Pfarrer und Mundartschriftsteller
 Joseph Burkle (* 1945), Geburtsname des US-amerikanischen Schauspielers Joseph Burke
 Katja Bürkle (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Kurt Bürkle, NS-Bürgermeister von Baden-Baden
 Marc Bürkle (* 1977), deutscher Handballspieler
 Richard Buerkle (* 1947), US-amerikanischer Langstreckenläufer

 Willy Bürkle (1906–1973), deutscher Unternehmer
 Zsá Zsá Inci Bürkle (* 1995), deutsche Schauspielerin

Siehe auch 
 Ferdinand-Bürkle-Hütte (erbaut 1957/1958), Hütte auf der Nordseite des Schneebergs im südlichen Niederösterreich.
 Bürkli
 Bürkel

Einzelnachweise 

Burkle